George Dunlop Leslie, pintor britânico da era vitoriana.
George Dunlop (futebolista)